Масси́в ( — мощный, сплошной,  — ком, кусок) — совокупность множества однородных предметов, составляющих единое целое, основная масса чего-либо или кого-либо, большое однородное по некоторому признаку пространство (например, лесной массив, жилой массив).
 Массив — искусственный камень из бетона больших размеров.
 Массив — однородный древесный материал (массив сосны, массив тика).
 Массив (массивная доска) — напольное покрытие, доска из массива древесины.
 Массив — изолированная горная возвышенность, сравнительно мало расчленённая и имеющая примерно равную протяжённость и ширину.
 Лесной массив — значительная целостная ограниченная территория леса.
 Массив (данных) — совокупность однородных по структуре параметров, приведённая в систему (огромный массив данных, ценный массив данных). Применительно к автоматизированной обработке данных, термины массив и файл являются неполными синонимами в русском языке, так как массив не всегда предполагает записи информационных элементов (в том числе — полнотекстовых документов) на машинном носителе.
 Массив в программировании — набор однотипных элементов, расположенных в памяти непосредственно друг за другом, доступ к которым осуществляется по индексам, либо по ключу — ассоциативный массив.
 Ассоциативный массив (словарь) — абстрактный тип данных (интерфейс к хранилищу данных), позволяющий хранить пары вида «(ключ, значение)» и поддерживающий операции добавления пары, а также поиска и удаления пары по ключу.
 Массив Костаса — поле из n×n ячеек, в котором расположены n точек так, что на одной горизонтали и вертикали находится не более одной точки и все n(n − 1)/2 вектора смещений между каждой парой точек различны.

 Массив дисков — устройство хранения данных, состоящее из нескольких жёстких дисков или иных накопителей (например, SSD), связанных между собой скоростными каналами передачи данных и воспринимаемых внешней системой как единое целое.
 RAID-массив — разновидность дискового массива.

 Линейный массив (звуковая колонна) — разновидность акустической системы
  Двойной басовый массив (ДБМ, :en:Double bass array, DBA) — особая компоновка сабвуферов в помещении для прослушивания (), удаляющая нежелательные резонансы (моды), связанные с помещением, в широкой зоне прослушивания.
 Массив цветных фильтров — набор светофильтров, осуществляющих цветоделение изображения.

Примечания